Julieta Cantaluppi – ex ginnasta italiana
 Mario Cantaluppi – ex calciatore svizzero